Ken Houston, un ancien joueur américain de football américain (1944).
 Ken Houston, un ancien joueur professionnel de hockey sur glace (1953-2018).